Die folgende Liste stellt nach Umsätzen die 100 größten Unternehmen in Deutschland im Jahr 2014 dar (vgl. zu konkurrierenden Listen Liste der größten Unternehmen in Deutschland). Die Daten wurden auf Grundlage des „Top 500“–Rankings erhoben, welches von der Tageszeitung Die Welt jährlich veröffentlicht wird. Die Unternehmensdaten des „Top 500“–Rankings wurden in die Auflistung übernommen. Geringfügige Änderungen ergeben sich teilweise hinsichtlich folgender Punkte:
 Beträge wurden – falls erforderlich – kaufmännisch auf die nächste volle Zahl gerundet.
 Unternehmen, die laut Ranking in mindestens vier Geschäftsfeldern aktiv sind, enthalten als Branche zu Übersichtszwecken die Angabe „Mischkonzern“.
 Unternehmen, die die Tochtergesellschaft einer deutschen Muttergesellschaft sind, enthalten die Angabe „(zugehörig zu Muttergesellschaft XY)“.

Siehe auch 
 Liste der größten Unternehmen in Deutschland (Forbes 2000)
 Liste der größten Unternehmen in Deutschland (Wertschöpfung)
 Liste der größten Unternehmen in Deutschland 1938
 Liste der größten Unternehmen in Deutschland 1973
 Liste der größten Unternehmen in Deutschland 1995
 Liste der größten Banken in Deutschland
 Liste der größten Versicherungen in Deutschland nach Beitragseinnahmen im Jahr 2009

Einzelnachweise 

!
Deutschland